Światowy turniej kwalifikacyjny mężczyzn do olimpijskiego turnieju rugby 7 mężczyzn 2016 miał na celu wyłonienie jednej męskiej reprezentacji narodowej w rugby 7, która uzyskała awans na rozgrywane w Rio de Janeiro Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016.

W turnieju ostatniej szansy Rugby Europe przydzielono cztery miejsca, Rugby Africa i Asia Rugby przyznano po trzy, zaś NACRA, Oceania Rugby i Sudamérica Rugby przypadły po dwa, a zawody zostały rozegrane na stadionie Ludwika II w Monako w dniach 18–19 czerwca 2016 roku.

Losowanie grup – zarówno turnieju męskiego, jak i żeńskiego – zostało zaplanowane na 23 maja 2016 roku w Monako, a przed nim zespoły zostały podzielone na cztery koszyki. Przeprowadziła je para książęca Albert II Grimaldi i Charlene Grimaldi, a w jego wyniku powstały cztery czterozespołowe grupy. Rozkład gier opublikowano 13 czerwca 2016 roku, bilety były dostępne w sprzedaży od początku tego miesiąca, mecze można było obejrzeć w telewizji bądź internecie. Zespoły rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym w ramach grup, po czym czołowe dwie z każdej z grup awansowały do ćwierćfinałów, pozostałe drużyny zaś zagrały o Challenge Trophy.

Za głównego pretendenta do końcowego triumfu upatrywana była reprezentacja Samoa, która miesiąc wcześniej zwyciężyła w France Sevens 2016. Najwyżej rozstawione Samoa i Kanada doznały w pierwszym dniu niespodziewanych porażek, a ich pogromcy – Irlandia i Niemcy – wraz z Rosją i Hongkongiem zakończyły fazę grupową na pierwszych miejscach. W turnieju sensacyjnie triumfowali Hiszpanie zyskując tym samym awans do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016.

Zakwalifikowane drużyny

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Q
Rugby union w Monako
2016 w Monako